Franciaország
Nogent, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Nogent-le-Sec, település Franciaországban, Eure megyében
Nogent-lès-Montbard, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Nogent-l’Abbesse, település Franciaországban, Marne megyében
Nogent-sur-Oise, település Franciaországban, Oise megyében
Nogent-l’Artaud, település Franciaországban, Aisne megyében
Nogent-sur-Eure, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Nogent-en-Othe, település Franciaországban, Aube megyében
Nogent-le-Phaye, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Nogent-le-Bernard, település Franciaországban, Sarthe megyében